Cobra kan avse:

 Cobra – en telefonmodell i ett enda stycke för fast telefoni, se kobratelefon
 COBRA – den brittiska regeringens koordinationscentral, se Cabinet Office Briefing Rooms
 Cobra (borrmaskin) – en modellserie av borrmaskiner
 Cobra (film) – en amerikansk actionfilm från 1986
 Cobra (konstnärsgrupp) – en europeisk konstnärsgrupp
 Cobra (manga) – en japansk manga och anime-tidning, som också utgivits i Sverige
 Cobra (programspråk) – ett objektorienterat programmeringsspråk
 Cobra (TV-serie) – en brittisk actiondramaserie från 2020
 Cobra Beer – ett indiskt ölmärke
 Cobra Golf – amerikansk tillverkare av golfutrustning
 Cobra Starship – ett amerikanskt rock-, poppunk- och houseband från USA som bildades 2005
 Cobra Triangle – ett NES-spel från 1989 utvecklat av Rare
 AC Cobra – en bilmodell från AC Cars
 Bell AH-1 Cobra – en helikoptermodell från Bell Helicopter Textron

Se även 
 Kobra (olika betydelser)